Willemsvaart (Drenthe), een kanaal in Zuidoost-Drenthe
Willemsvaart (Zwolle), een kanaal in Zwolle

Noord-Willemskanaal, ook wel Willemsvaart genoemd
Zuid-Willemsvaart, ook wel Willemsvaart genoemd

Zie ook 
Zuid-Willemsvaart (krant), nieuws- en advertentieblad voor handel en landbouw in Helmond (1881-1944)